

Faza finałowa

Bibliografia 

Wyniki na stronie worldfootball.net

Puchar Włoch w piłce nożnej
2016 w piłce nożnej
2017 w piłce nożnej
2016 we Włoszech
2017 we Włoszech